Protivin kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Protivín, ort, Södra Böhmen,

USA 

 Protivin (ort i USA), Iowa, Howard County, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar